Guilty ou The Guilty, signifiant « [le] coupable » en anglais, peut faire référence à :

En musique 
 Guilty, album de Barbra Streisand sorti en 1980 ;
 Guilty, album de Hugh Cornwell sorti en 1997 ;
 Guilty, album de Blue sorti en 2003 ;
 Guilty, album d'Ayumi Hamasaki sorti en 2008.

Au cinéma et à la télévision 
 , film américain réalisé par John Reinhardt sorti en 1947 ; 
 The Guilty, téléfilm de 1992 ;
 The Guilty, titre original du film américain Le Coupable réalisé par Anthony Waller et sorti en 2000 ; 
 The Guilty, film sorti en 2006 ;
 Guilty (Akuma to Keiyakushita Onna), série japonaise de 2010 ;
 , mini-série de 2013 réalisée par Edward Bazalgette ; 
 The Guilty (), thriller danois de Gustav Möller sorti en 2018 ;
 Guilty, film indien de  sorti en 2020 ;  
 The Guilty, film américain réalisé par Antoine Fuqua sorti en 2021.

En jeux 
 Guilty, du titre long Innocent Until Caught 2: Presumed Guilty, un jeu vidéo sorti en 1995.